Ketelaer ist der Familienname folgender Personen:

 Karim Ketelaer (* 1993), deutscher Handballspieler
 Marcel Ketelaer (* 1977), deutscher Fußballspieler 
 Marco Ketelaer (* 1969), deutscher Fußballtrainer